Lady Liberty steht für:

 die Freiheitsstatue in New York
 die Personifikation der USA, siehe Columbia (Personifikation)
 die Personifikation der Freiheit, siehe Libertas